Процесс парашютистов и подводников () — показательный судебный процесс над группой из 27 болгарских коммунистов, заброшенных в Болгарию с помощью советской разведки во время Второй мировой войны.

К концу лета 1941 г. с помощью советских подводных лодок и самолётов на территорию Болгарии нелегально проникло 55 деятелей БКП. Их целью было объединение разрозненных групп сопротивления в единую сеть и координация её деятельностью для нанесения максимального ущерба как немецким войскам, так и деятелям монархо-фашистского режима в Болгарии.

Закрытый процесс, который начался 9 июня 1942 года, проводил Софийский военно-полевой суд.

26 июня был вынесен смертный приговор 18 подсудимым из 27. На следующий день на стрельбище Школы офицеров запаса в Софии осужденные были расстреляны: погибли руководитель Военной комиссии ЦК БКП полковник Цвятко Радойнов, его помощники Никола Вапцаров, Атанас Романов, Антон Попов, а также Трифон Георгиев, Васил Цаков, Димитр Димитров, Стефан Маринов, Борис Томчев и ещё 9 активистов.

По свидетельству командира расстрельной роты, перед казнью осужденные прокричали: «Да здравствует Болгария! Да здравствует Советский Союз и победа над фашизмом!»

См. также 
 Коммунистическое сопротивление в Болгарии в 1941 - 1944 годах
 Процесс над ЦК БРП

Примечания

Ссылки 
 Н. Белоусов. Подвигът на подводничарите и парашутистите // "Работническо дело", 26 июни 1967 
 И. Янчев. Участието на българи-политемигранти в Съветския съюз във въоржената борба 1941-1944 // "Военноисторически сборник", № 2, 1973 

Судебные процессы в Болгарии
Право Болгарии
Движение Сопротивления в Болгарии
Июнь 1942 года